Lv 2 står för Luftvärnsregemente 2 och kan avse:

 Lv 2 – ett luftvärnsförband inom svenska armén 1942–1962, se Östgöta luftvärnsregemente
 Lv 2 –  ett luftvärnsförband inom svenska armén 1962–1994, se Gotlands luftvärnsdivision
 Lv 2 – ett luftvärnsförband inom svenska armén 1994–2000, se Gotlands luftvärnskår